Den Namen Chota tragen:

 Chota (Tennessee), die frühere Hauptstadt der Cherokee bei Vonore im Osten von Tennessee.
 die Provinz Chota in Peru, siehe Provinz Chota
 die Territorialprälatur Chota in Peru
 ein Fluss in Ecuador, siehe Río Chota
 Chota (Peru), Stadt in der Provinz Chota in der Region Cajamarca
 das nach dem Fluss benannte Chota-Tal in den nördlichen Anden Ecuadors
 El Chota, ein Ort im Chota-Tal
 ein Cyclecar des britischen Herstellers Buckingham Engineering Company Ltd., siehe Chota (Automarke)